

Anno 
 979 o 979 a.C.

Codici 
 979 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di South Wonston, nella contea dell'Hampshire, in Inghilterra
 979 codice EAN relativo agli spartiti musicali (ISMN), e anche a parte dei libri (ISBN)

Matematica 
 979 – numero